1. division 2011/2012 var den 16:e säsongen av 1. division. Ligan hade minskats från 16 lag till 14 lag från föregående säsong, men skulle minskas till 12 lag kommande säsong.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2011/2012

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2011 i Danmark
2012 i Danmark
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011/2012